Diakité ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Diakité (* 1986), französisch-malischer Fußballspieler
 Abdoulaye Diakité (* 1977), malischer Fußballspieler
 Adama Diakité (malischer Fußballspieler) (* 1978), malischer Fußballspieler
 Adama Diakité (* 1991), französischer Fußballspieler
 Bafodé Diakité (* 2001), französischer Fußballspieler
 Bakary Diakité (* 1980), deutsch-malischer Fußballspieler
 Binta Diakité (* 1985 oder 1988), ivorische Fußballspielerin
 Cheickna Diakité, malischer Fußballspieler
 Daouda Diakité (malischer Fußballspieler) (* 1977), malischer Fußballspieler
 Daouda Diakité (* 1983), burkinischer Fußballtorhüter
 Djibril Diakité (* 1993), guineischer Fußballspieler
 Drissa Diakité (* 1985), malischer Fußballspieler
 Fodé Diakité (* 1985), ivorischer Fußballspieler
 Ismaël Diakité (* 1991), mauretanischer Fußballspieler
 Jason Michael Robinson Diakité (* 1975), genannt Timbuktu (Musiker), schwedischer Rap- und Reggae-Musiker
 Kamory Diakité, guineischer Fußballspieler
 Lamine Diakité (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Mamadou Diakité (* 1985), französisch-malischer Fußballspieler
 Modibo Diakité (* 1987), französischer Fußballspieler
 Mourtala Diakité (* 1980), malischer Fußballspieler
 Oumar Diakité (* 2003), ivorischer Fußballspieler

 Samba Diakité (* 1989), französisch-malischer Fußballspieler
 Soumbeyla Diakité (* 1984), malischer Fußballspieler
 Soungalo Diakité (* 1985), malischer Fußballspieler
 Yoro Diakité (1932–1973), malischer Offizier und Politiker

en:Diakité